Тит Статилий Максим () — римский политический деятель.

Отцом Максима консул-суффект около 117 года Тит Статилий Максим Север Адриан. Сенаторская семья Статилиев Максимов, начиная с Тита Статилия Максима Севера Адриана стала принадлежать также и к консульским семьям. По все видимости, их род происходил из Сирии, так как Тит Статилий Максим Север был патроном Гелиополя.

В 144 году Максим занимал должность ординарного вместе с Луцием Гедием Руфом Лоллианом Авитом. В 157/158 году он был проконсулом Азии.

Скорее всего, его сыном был консул 171 года Тит Статилий Север.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 11. c. 923.
 Prosopographia Imperii Romani. S. 602.

Проконсулы Азии